Бережница — название населённых пунктов и рек на Украине:

Населённые пункты 
 Бережница — село в Маневичском районе Волынской области.
 Бережница — село в Верховинском районе Ивано-Франковской области.
 Бережница — село в Калушском районе Ивано-Франковской области.
 Бережница — село в Жидачовской общине Стрыйского района Львовской области.
 Бережница — село в Стрыйской общине Стрыйского района Львовской области.
 Бережница — село в Самборском районе Львовской области.
 Бережница — село в Дубровицком районе Ровненской области.
 Бережница — село в Вижницком районе Черновицкой области.

Реки 
 Бережница — река в Ивано-Франковской и Львовской областях, приток Днестра.
 Бережница — река в Ивано-Франковской области, приток Чёрного Черемоша.
 Бережница — река в Черновицкой области, приток Черемоша